Savela est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1908-1976), homme politique finlandais
 (1928-2010), écrivain et scénariste soviétique
Mika Savela, musicien trance finlandais
 (1919-2015), homme politique finlandais

Toponyme

Savela, quartier de Jyväskylä

Voir aussi

Homonymie de patronyme